Pink Fairies (МФА: ) — британская рок-группа, образовавшаяся в 1970 году в Лондоне, Англия, и исполнявшая импровизационный психоделический рок свободных форм. Pink Fairies не имели коммерческого успеха, но своим вызывающим неприятием правил рок-бизнеса — в частности, неожиданными открытыми концертами и радикальными акциями анархистского толка — приобрели известность, став важной частью британского андеграунда первой половины 1970-х годов. Высшей точкой карьеры группы стало её выступление на фестивале в Гластонбери 1971 года и затем появление на одной из сторон тройного альбома Glastonbury Fayre.

Впоследствии выяснилось, что Pink Fairies — наряду с Hawkwind (также выходцами из андеграундной сцены, базировавшейся в районе Лэдброк-гроув) — оказали заметное влияние на многих звезд британского панк-рока; обе группы считаются лидерами британского протопанка.

История группы 
Pink Fairies образовались в 1970 году на основе The Deviants (первоначально — "Social Deviants"), группы переменного состава, которая была образована в 1967 году участниками хиппиозной коммуны, базировавшейся в районе Лэдброк-гроув на западе Лондона.

Постоянными участниками The Deviants были вокалист Мик Фаррен, поющий гитарист Пол Рудолф, бас-гитарист Дункан Сандерсон () и барабанщик Расселл Хантер (). В числе тех, кто эпизодически выступал с Deviants, были Марк Болан, Стив Перегрин Тук (позже участники Tyrannosaurus Rex), а также музыканты "Group X", позже переименовавшейся в Hawkwind.

Образование Pink Fairies 
Выпустив с The Deviants три альбома, Фаррен по окончании крайне неудачного американского турне решил остаться в США и переквалифицироваться в рок-журналиста. Остальные музыканты вернулись в Лондон и здесь призвали к сотрудничеству вокалиста и бывшего барабанщика "Pretty Things" Твинка: именно он предложил название Pink Fairies (все трое и прежде сотрудничали с Твинком — в частности, принимали участие в записи его сольного альбома Think Pink). Название группы появилось как сокращение от Pink Fairies Motorcycle Club: под таким названием Твинк, Фаррен и Стив Перегрин Тук дали концерт-хэппенинг в Манчестере.

Группа подписала контракт с Polydor Records — сначала только на выпуск сингла («The Snake»/«Do It»). Лейбл, оставшись результатом доволен, выпустил Never Never Land (куда не вошёл заглавный трек сингла), дебютный альбом (который Allmusic характеризует как «маниакальный» и «декадентский»). Группа выступила на фестивале в Гластонбери и получила в своё распоряжение целую сторону тройного альбома Glastonbury Fayre Various Artists.

Музыкальный стиль и отношение к бизнесу 
Pink Fairies исполняли аморфный психоделический рок-н-ролл, создавая пространные композиции, нередко основывавшиеся на известных темах («Tomorrow Never Knows» The Beatles, «Walk, Don't Run» The Ventures, «Ghost Riders in the Sky» и рок-н-ролльных стандартах). В течение всех пяти лет своего существования группа не теряла прочных связей с лондонской андеграундной сценой, базировавшейся в Ladbroke Grove, регулярно играла на открытых фестивалях, благотворительных концертах и хиппиозных акциях, в числе которых были выступление в рамках «карнавальной процессии» организованной уортингским Rotary Club и открытый концерт в Beach House Park. После совместного выступления на фестивале в Бате Pink Fairies и Hawkwind сблизились и стали часто выступать общим составом под названием Pinkwind.

Твинк так рассказывал о мировоззрении участников Pink Fairies и их отношении к музыкальному бизнесу:

1971—1973 
В 1971 года Твинк вышел из состава Pink Fairies, отправившись в путешествие по Марокко. Некоторое время группа функционировала как трио, затем пригласила к сотрудничеству бывшего гитариста «The Move» Тревора Бёртона, с которым выпустила свой второй альбом What a Bunch of Sweeties в 1972 году: последний поднялся до #48 в UK Albums Chart и ознаменовал наивысшее коммерческое достижение группы. После выхода пластинки и не дожидаясь начала промотура, из состава ушёл Рудольф: позже он сотрудничал с Робертом Калвертом, Брайаном Ино и Hawkwind, где заменил Лемми.

Мик Уэйн (Michael Wayne, 1945—1994) пришёл Рудольфу на смену, и с ним новый состав записал сингл «Well, Well, Well»/«Hold On». Почти сразу же Сандерсон и Хантер уволили Уэйна и на его место пригласили Ларри Уоллиса, известного по участию в Blodwyn Pig и UFO. Этот состав записал альбом Kings of Oblivion (1973), после чего Твинк на некоторое время вернулся в состав. Однако, теперь контракта у группы не было; на концерты приходило все меньше зрителей, и Pink Fairies объявили о распаде.

Уоллис стал штатным продюсером «Stiff Records». Сандерсон присоединился к «The Lightning Raiders», где играли Пол Кук и Стив Джонс (позже — участники Sex Pistols). Хантер покинул музыкальный бизнес. Уоллис (некоторое время игравший с Motörhead), в качестве продюсера записал первый сингл группы The Adverts, выпустил протопанковский комикс City Kids.

1975 — 
13 июля 1975 года Тед Кэрролл, глава Chiswick Records, организовал концерт-реюнион Pink Fairies. Запись этого выступления вышла в 1982 году под заголовком Live at the Roundhouse 1975. Поскольку воссоединение имело широкий резонанс, Уоллис, Сандерсон и Хантер пригласили в состав гитариста Мартина Стоуна (экс-Chilli Willi & The Red Hot Peppers), провели гастроли и выпустили сингл «Between the Lines»/«Spoiling for a Fight» на Stiff Records. Успеха релиз не имел, и группа снова распалась.

В 1977 году Рудольф и Уоллис возобновили сотрудничество с Фарреном. Незадолго до выхода альбома Vampires Stole My Lunch Money (1978) Уоллис вернулся в Канаду, но в 1980-х годах продолжил совместные с Сандерсоном выступления: дуэт выпустил два альбома: Previously Unreleased (1982) и Human Garbage (live 1984) — как The Deviants.

В 1987 году Pink Fairies реформровались и Джейк Ривьера, руководитель Demon Records, предложил им новый контракт. Оригинальный состав без Рудольфа но с Уоллисом и Энди Колкухоуном (гитара) выпустил альбом Kill 'Em and Eat 'Em, после чего участники разошлись вновь. Концертные записи того времени были выпущены в 2005 году под заголовком Chinese Cowboys: Live 1987 японским лейблом «Captain Trip Records».

В 1990-х годах Твинк с Рудольфом выпустили альбомы Pleasure Island (1996) и No Picture (1997). Твинк, кроме того, выпустил несколько альбомов с архивными, ранее не издававшимися записями («The Golden Years 1969—1971», «Do It», «Live at Weeley Festival 1971», «Mandies and Mescaline Round at Uncle Harry’s»).
В 2001 году Polydor выпустил ремастеринг-версию бэк-каталога Pink Fairies, а также сборники Master Series и Up the Pinks: An Introduction.

22 января 2007 года Уоллис, Сандерсон и Хантер должны были сыграть в лондонском «Roundhouse» и записать сессию на BBC для программы Стюарта Макони «Freakzone», но этим планам не суждено было осуществится из-за проблем, связанных с ухудшением здоровья участников.

В 2007 в издательстве Headpress вышла биография Ричарда Дикина «Keep it Together! Cosmic Boogie with the Deviants and Pink Fairies».

Дискография

Альбомы 
 1971 — Never Never Land
 1972 — What a Bunch of Sweeties
 1973 — Kings of Oblivion

 1982 — Live at the Roundhouse 1975
 1987 — Kill 'Em and Eat 'Em

 2008 — Finland Freakout 1971

Синглы 
 1971 — «The Snake»/«Do It»
 1973 — «Well, Well, Well»/«Hold On»
 1976 — «Between the Lines»/«Spoiling for a Fight»

Примечания

Ссылки 
  Pink Fairies сайт Лари Уоллиса
  Pink Fairies pages  сайт Твинка
  The Pink Fairies , архив Фила Фрэнка
 History Of The World The Deviants, Pink Fairies.
 History Of The World Part Two История Pink Fairies.

Группы психоделического рока из Великобритании
Группы протопанка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1970 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1976 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1988 году
Музыкальные коллективы из Лондона
Рок-группы Великобритании